Miejscowości w USA:
 Galesburg – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Knox
 Galesburg – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Neosho
 Galesburg – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Kalamazoo
 Galesburg – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Traill
Gminy w USA:
 Galesburg (ang. Galesburg Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Knox
 Galesburg (ang. Galesburg Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Kingman
 Galesburg (ang. Galesburg Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Traill